El Torneig de Quito 2016, oficialment conegut com a Ecuador Open Quito 2016, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 30 de gener i el 7 de febrer del 2016 al Club Jacarandá de Quito, Equador.

El tennista dominicà Víctor Estrella Burgos va reeditar el títol aconseguit l'any passat, els dos únics títols del seu palmarès. El brasiler Thomaz Bellucci va disputar les finals individuals i de dobles però en ambdues fou derrotat.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016